Joseph Edamaruku (1934-2006), journaliste et rationaliste indien de Kerala
 Sanal Edamaruku (né en 1955), rationaliste et écrivain indien